Le Roi des papas.com est le quatrième album du Roi des papas sorti en 2001, la même année que son album précédent.

Liste des morceaux 
 Papamon
 Dadais
 Musicalculette
 Noël
 La cantine
 Hiver
 La fourchette
 Le printemps
 Léon rêve
 La Méthode Coué
 Réza Rézou
 Afrique
 Château, rivières, etc...
 Le conseil d'Antonin
 Mon chat et moi
 La Reine des mamans
 Les carpices de Clarisse
 Helli Hello !
 Mes lunettes
 Ce qu'on va voir
 Moustique à la fraise
 Le psy
 Fromage râpé
 Limonade et haricots
 Full Métal Fillette
 Non
 Pourquoi ?
 Un monde s'en problème

Album musical sorti en 2001